Südhof ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Südhof (1882–1955), deutscher Ministerialbeamter, Wirtschaftswissenschaftler, Autor und Honorarprofessor
 Thomas Südhof (* 1955), deutsch-US-amerikanischer Biochemiker, Neurowissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Süderhof
 Sudhof
 Sudhoff